Mit Kaprekar, dem indischen Mathematiker D. R. Kaprekar (1905–1986), sind folgende Begriffe verbunden:

 Kaprekar-Konstante
 Kaprekar-Zahl